A Superasteridae vagy superasterids a zárvatermő növények nagyméretű kládja (monofiletikus csoportja), melybe több mint  faj tartozik.

A kládot az APG IV-rendszer 20 rendbe osztja fel, melyek mintegy 146 családba bonthatók tovább.

A klád neve az általában alosztálynak tekintett Asteridae-ből származik.

Kapcsolatok 
Az asteridae, Berberidopsidales, Santalales és a Caryophyllales alkotják a superasteridae kládot. Ez a Pentapetalae-t (core eudicots mínusz Gunnerales) alkotó három csoport egyike, a másik kettő a Dilleniales és a superrosidae (Saxifragales és rosids).

Evolúciós törzsfa 
Az alábbi kladogram az Angiosperm Phylogeny Group weboldaláról származik.

Jegyzetek

További információk 

Valódi kétszikűek
Asterids